Slunečná bezeichnet in Tschechien

Slunečná, Gemeinde im Okres Česká Lípa
Slunečná (Želnava), Ortsteil von Želnava, Okres Prachatice
Slunečná, Wüstung auf den Fluren von Prášily, Okres Klatovy

Slunečná (Niederes Gesenke), 800 m, höchste Erhebung des Niederen Gesenkes
Slunečná (Böhmerwald), 996 m, Berg im Böhmerwald